Héctor Herrera (ur. 1959) – kubański lekkoatleta, biegacz
 Héctor Herrera (ur. 1990) – meksykański piłkarz